Liga národů CONCACAF 2019–20 byla první sezónou Ligy národů CONCACAF, mezinárodní fotbalové soutěže, které se účastní všech 41 národních týmů CONCACAF. Kvalifikační turnaj Ligy národů sloužil také jako kvalifikace na Zlatý pohár CONCACAF 2019. Skupinová fáze turnaje sloužila také jako kvalifikace na Zlatý pohár CONCACAF 2021. Finálový turnaj se měl původně hrát v červnu 2020. Dne 3. dubna 2020 byl finálový turnaj odložen na březen 2021 kvůli pandemii covidu-19. Dne 22. září 2020 CONCACAF oznámila, že finálový turnaj byl opět přeložen na červen 2021. Finálový turnaj hostily Spojené státy na hřišti Empower Field at Mile High v Denveru ve státě Colorado.

Kvalifikace 

Kvalifikaci hrály všechny země kromě Guatemaly, která sestoupila přímo do Ligy C, a šestice týmů, které se probojovaly do závěrečné fáze severoamerické kvalifikace na mistrovství světa 2018, tedy USA, Mexiko, Kostarika, Honduras, Panama a Trinidad a Tobago. Tyto země byly přeřazeny do Ligy A.

Liga A 
12 týmů bylo rozděleno do čtyř skupin po třech týmech. Skupinová fáze sloužila také jako kvalifikace na Zlatý pohár CONCACAF 2021. Vítězové skupin postoupili do hlavního turnaje a rovněž se kvalifikovali na Zlatý pohár CONCACAF. Do Zlatého poháru postoupily i týmy na druhých místech. Týmy na posledních místech sestoupily do Ligy B a zároveň se kvalifikovaly na Zlatý pohár CONCACAF 2021.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D 

Poznámka

a Curaçao, které se původně kvalifikovalo na Zlatý pohár CONCACAF 2021 prostřednictvím Ligy národů, nakonec muselo těsně před začátkem turnaje odstoupit kvůli propuknutí nákazy covid-19 v týmu.

Finálový turnaj Ligy národů

Semifinále

O 3. místo

Finále 

Vítězem první sezóny Ligy národů se staly Spojené státy americké.

Liga B 
16 týmů bylo rozděleno do čtyř skupin po čtyřech týmech. Skupinová fáze sloužila zároveň jako kvalifikace na Zlatý pohár CONCACAF 2021. Vítězové skupin postoupili do Ligy A a rovněž se kvalifikovali na Zlatý pohár CONCACAF 2021. Týmy na druhých místech se kvalifikovaly do baráže o Zlatý pohár CONCACAF 2021. Týmy na posledních místech sestoupily do Ligy C.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Liga C 
13 týmů bylo rozděleno do čtyř skupin. V jedné skupině byly čtyři týmy a v dalších třech tři týmy. Skupinová fáze sloužila také jako kvalifikace na Zlatý pohár CONCACAF 2021. Vítězové skupin postoupili do Ligy B a rovněž se kvalifikovali do baráže o Zlatý pohár CONCACAF 2021.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

CONCACAF
Fotbalové soutěže